bujanka – ogólne określenie muchówki z rodziny bujankowatych oraz człon rodzajowy polskich nazw zwyczajowych niektórych gatunków z plemienia Bombyliini:
 bujanka czarna (Bombylella atra)
 bujanka kędzierzawa (Anastoechus nitidulus)
 bujanka plamoskrzydła (Bombylius discolor)
 bujanka puszysta (Bombylius posticus)
 bujanka mniejsza (Bombylius minor)
 bujanka śmigłówka (Systoechus ctenopterus)
 bujanka średnia (Bombylius medius)
 bujanka większa (Bombylius major)